É um conjunto de Ferramentas CASE, la presta essa ferramenta .com objetivo de fornecer suporte a uma fase particular de um processo desenvolvimento de software. Uma vantagem de se agrupar ferramentas em um workbench é que elas podem trabalhar juntas para maior suporte do que uma ferramenta única. 
A forma de integração utilizando Workbenches pode apresentar vantagens sobre o desenvolvimento utilizando ferramentas isoladas.
Novas ferramentas adequadas para as necessidades particulares de uma organização podem ser acrescentadas ao workbench, ou ferramentas antigas podem ser substituídas por outras. 
As saídas das ferramentas podem ser manipulados por sistemas de gerenciamento de configuração.